Уэйн Примо (; род. 4 июня 1976, Скарборо, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

На драфте НХЛ 1994 года был выбран в 1 раунде под общим 17 номером командой «Баффало Сэйбрз». 9 марта 2000 года обменян в «Тампу Бэй Лайтнинг». 1 февраля 2001 года обменян в «Питтсбург Пингвинз». 11 марта 2003 года обменян в «Сан-Хосе Шаркс». 30 ноября 2005 года обменян в «Бостон Брюинз». 10 февраля 2007 года обменян в «Калгари Флэймз».

Статистика

Клубная статистика

Ссылки 
Статистика на сайте Internet hockey database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оуэн-Саунд Аттак»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»